Молодик може означати:
 Молодик — молода неодружена людина; парубок.
 Молодик — помічник, учень на Запорізькій Січі в XVII—XVIII ст.
 Молодик — підмайстер у ремісничих цехах XVII—XVIII ст.
 Молодик — наречений.
 Молодик — фаза Місяця, перша чверть.
 Молодик — інша назва нового Місяця — фази, при якій екліптичні довготи Сонця і Місяця збігаються.
 «Молодик» — український альманах.
 Молодик — має також негативне зневажливе значення молодого хулігана

Див. також 
 «Молодий місяць» — фантастичний роман письменниці Стефені Маєр, другий роман «Сутінкової саги».
 «Молодий місяць» — фільм режисера Кріса Вейтца за однойменним романом Стефані Майєр.

Примітки